Rybalko () ist der Familienname folgender Personen:

 Maxim Wiktorowitsch Rybalko (* 1986), russischer Eishockeyspieler
 Michail Wiktorowitsch Rybalko (* 1986), russischer Eishockeyspieler
 Michail Wladimirowitsch Rybalko (1956–1979), sowjetischer Militärpilot und Fliegeroffizier
 Pawel Semjonowitsch Rybalko (1894–1948), sowjetischer General, Marschall der Panzertruppen
 Sergei Rybalko (1938–1989), sowjetischer Ringer
 Walentina Lawrentjewna Rybalko (1918–1991), sowjetische Bildhauerin und Hochschullehrerin
 Wiktorija Rybalko (* 1982), ukrainische Weitspringerin